Букурещки договор може да се отнася за:

 Букурещки договор (1812), сложил край на Руско-турската война на 28 май 1812 година;
 Букурещки договор (1886), сложил край на Сръбско-българската война на 3 март 1886 година;
 Букурещки договор (1913), сложил край на Междусъюзническата война на 10 август 1913 година;
 Букурещки договор (1916), сключен на 4 август 1916 година между Румъния и Антантата;
 Букурещки договор (1918), сложил край на участието на Румъния в Първата световна война на 7 май 1918 година.